Het ATP-toernooi van München 2010 (met de officiële naam BMW Open by FWU RETAKAFUL) werd gespeeld van 3 tot en met 9 mei 2010. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het toernooi van 2010 trok 28.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Munchen
ATP-toernooi van München